Il singolare del Kunming Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Alex Bogomolov, Jr. ha battuto in finale Rik De Voest 6–3, 4–6, 7–6(7–2) .

Teste di serie

  Lu Yen-Hsun (Quarti di finale)
  Lukáš Lacko (Primo turno)
  Dudi Sela (Primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (Campione)

  Gō Soeda (Primo turno)
  Tatsuma Itō (Primo turno)
  Matthew Ebden (Quarti di finale)
  Yūichi Sugita (Primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Kunming Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013